Кирил Динев Петрушев () е югославски политик, пръв министър на вътрешните работи на Демократична федерална Македония.

Биография 
Роден е в гевгелийската паланка Богданци. Баща му е революционерът от ВМОРО Дино Петрушев, а негов племенник е революционерът от ВМРО Кръстю Петрушев. 

В 1914 година се включва в македонското революционно движение. 

По време на Първата световна война емигрира в България, но след Септемврийското въстание от 1923 година се връща в Кралството на сърби, хървати и словенци. Активно се включва в синдикалното движение. По-късно става член на Инициативния комитет за свикване на АСНОМ и е част от тричленната македонска делегация, която през май 1944 година заминава за остров Вис, за да се срещне с Йосип Броз Тито. След връщането си във Вардарска Македония участва в първото заседание на АСНОМ, на което е избран за член на президиума като повереник (министър) за вътрешните работи. Политически е близък до позициите на Методи Андонов Ченто. През 1944 година Петрушев става член на Комунистическата партия на Македония. При съставянето на първото правителство на Демократична федерална Македония на 16 април 1945 година Петрушев е избран за министър на вътрешните работи, но не остава дълго на този ключов пост. След по-малко от година, на 11 февруари 1946 г. е преместен за министър на строителството, а на 18 април 1946 г. – за министър на труда. Отстранен е от правителството на 26 октомври 1948 г.

През 1948 година за подкрепа за Резолюцията на Информбюрото, Петрушев е изключен от Комунистическата партия на Македония, освободен от всички постове и пенсиониран.

Родословие

Бележки 

Министри на Социалистическа република Македония
Делегати на Първото заседание на АСНОМ
Делегати на Второто заседание на АСНОМ
Родени в Богданци
Починали в Скопие
Дейци на ВМОРО
Репресирани поради Резолюцията на Информбюро